

Geografia 
 Rama – fiume della Bosnia ed Erzegovina
 Rama – città dell'Etiopia
 Prozor-Rama – città della Bosnia ed Erzegovina nel cantone dell'Erzegovina-Narenta

Letteratura 
 Rama – nome di un toro, personaggio fittizio dei racconti de Il libro della giungla e Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling
Ciclo di Rama, serie di libri scritti da Arthur C. Clarke e Gentry Lee:
Incontro con Rama – romanzo di fantascienza scritto da Arthur C. Clarke, pubblicato nel 1972
Rama II – romanzo di fantascienza scritto da Gentry Lee e Arthur C. Clarke, pubblicato nel 1989
Il giardino di Rama – romanzo di fantascienza scritto da Gentry Lee e Arthur C. Clarke, pubblicato nel 1991
Il segreto di Rama –  romanzo di fantascienza di Arthur C. Clarke e Gentry Lee, pubblicato nel 1993
Rama – astronave protagonista del Ciclo di Rama di Arthur C. Clarke e Gentry Lee

Persone 
 Camillo Rama – pittore italiano
 Carol Rama – pittrice italiana
 Edi Rama – politico, pittore e giornalista albanese
 Giovanni Rama – oculista italiano
 Kristaq Rama – scultore albanese
 Lucio Rama – attore italiano
 Milaim Rama – calciatore svizzero
Pico Rama – nome d'arte di Pier Enrico Ruggeri, cantante e autore italiano
 Valdet Rama – calciatore albanese
Rama è il nome con cui sono conosciuti i sovrani della dinastia Chakri del regno di Thailandia:
Rama I – vero nome Buddha Yodfa Chulaloke
Rama II – vero nome Buddha Loetla Nabhalai
Rama III – vero nome Jessadabodindra
Rama IV – vero nome Mongkut
Rama V – vero nome Chulalongkorn
Rama VI – vero nome Vajiravudh
Rama VII – vero nome Prajadhipok
Rama VIII – vero nome Ananda Mahidol
Rama IX – vero nome Bhumibol Adulyadej
Rama X – vero nome Vajiralongkorn

Altro 
 RAMA – Rete Automobilistica Maremmana Amiatina, azienda di trasporto pubblico di Grosseto e provincia
 Rama – etnia e lingua del Nicaragua
 Rāma – nell'induismo, settimo avatar della divinità Visnù
Rama Navami – festa Hindu
 RAMA – videogioco sviluppato dalla Sierra Entertainment nel 1996
 Rama – luogo biblico, paese di origine del profeta Samuele

Pagine correlate 
 Ramah